Sukun (eiland), eiland van de Kleine Soenda-eilanden, Indonesië.
 Sukun (plaats), plaats in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java, Indonesië.
 Sukun (schriftteken), optioneel schriftteken uit het Arabisch schrift.